Села:
 Євгенівка — Донецька область, Великоновосілківський район
 Євгенівка — Донецька область, Покровський район
 Євгенівка — Житомирська область, Ємільчинський район 
 Євгенівка — Миколаївська область, Снігурівський район
 Євгенівка — Одеська область, Тарутинський район
Залізниця:
 Євгенівка — роз'їзд Херсонської дирекції Одеської залізниці

Посилання